Серена Вилијамс је шести пут освојила турнир. У финалу је савладала Марију Шарапову са 6:3, 7:6. Ово јој је деветнаеста титула у појединачној конкуренцији, чиме је претекла Мартину Навратилову и Крис Еверт.

Носиоци 
{{columns-list|2|
 Серена Вилијамс (победница)
 Марија Шарапова (финалисткиња)
 Симона Халеп (четвртфинале)
 Петра Квитова (треће коло)
 Ана Ивановић (прво коло)
 Агњешка Радвањска (четврто коло)
 Јуџини Бушард (четвртфинале)
 Каролина Возњацки (друго коло)
 Анџелик Кербер (прво коло)
 Јекатерина Макарова (полуфинале)
 Доминика Цибулкова (четвртфинале)
 Флавија Пенета (прво коло)
 Андреа Петковић (прво коло)
 Сара Ерани (треће коло)
 Јелена Јанковић (прво коло)
 Луција Шафаржова (прво коло)
 Карла Суарез Наваро (прво коло)
 Винус Вилијамс (четвртфинале)
 Ализе Корне (треће коло)
 Саманта Стосур (друго коло)
 Пенг Шуај (четврто коло)
 Каролина Плишкова (треће коло)
 Анастасија Пављученкова (прво коло)
 Гарбиње Мугуруза (четврто коло)
 Барбора Захлавова Стрицова (треће коло)
 Елина Свитолина (треће коло)
 Светлана Кузњецова (прво коло)
 Забине Лизики (прво коло)
 Кејси Делаква (друго коло)
 Варвара Лепченко (треће коло)
 Зарина Дијас (треће коло)
 Белинда Бенчич ''(прво коло)
}}

 Жреб 

 Завршница 

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1= Прво коло
| RD2= Друго коло
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Д. Цибулкова
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К. Флипкенс
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ц. Пиронкова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Х. Вотсон
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= Р. Опранди
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Д. Алертова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ш. Џанг
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= А. Корне
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= Б. Захлавова Стрицова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т. Бабош
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ђ. Џенг
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Џанг К.
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С. Стивенс
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= В. Азаренка
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Таунсенд
| RD1-score15-1=61
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= К. Возњацки
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Д. Цибулкова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ц. Пиронкова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Д. Алертова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=19
| RD2-team04= А. Корне
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=62
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=25
| RD2-team05= Б. Захлавова Стрицова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Џанг К.
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Азаренка
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= К. Возњацки
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Д. Цибулкова
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=19
| RD3-team02= А. Корне
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=25
| RD3-team03= Б. Захлавова Стрицова
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= В. Азаренка
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2015.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно